Ме́шканк (Meškank) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Мешканк, Альфред (1927—2016) — сорабист, преподаватель, серболужицкий переводчик
 Мешканк, Тимо (род. 1965) — лужицкий писатель, историк, лингвист и преподаватель
 Мешканк, Ян (1905—1972) — лужицкий писатель и общественный деятель